Droysen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Philipp Droysen (1722–1786), deutscher evangelischer Geistlicher
 Dagmar Droysen-Reber (1928–2020), deutsche Musikwissenschaftlerin und Museumsdirektorin
 Gustav Droysen (1838–1908), deutscher Historiker, Sohn Johann Gustavs
 Hans Droysen (1851–1918), deutscher Historiker, Sohn Johann Gustavs
 Johann Christoph Droysen (1773–1816), deutscher Feld- und Garnisonsprediger, Vater von Johann Gustav Droysen
 Johann Friedrich Droysen (1770–1814), deutscher Mathematiker und Astronom
 Johann Gustav Droysen (1808–1884), deutscher Historiker und liberaler Politiker in der Frankfurter Nationalversammlung
 Karl Ludwig Droysen (1756–1831), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Schriftsteller
 Martin Droysen (1648–1720), Bürgermeister von Greifswald von 1708 bis 1720
 Zoe Droysen (1884–1975), deutsche Schriftstellerin